skorupa owocu (łupina)
 skorupa ziemska
 skorupa kontynentalna
 skorupa oceaniczna
 skorupa jądra soczewkowatego
skorupa, pancerz u zwierząt - karapaks stawonogów, karapaks żółwi

Nazwiska
 Ewa Skorupa
 Leszek Skorupa
 Tadeusz Skorupa
 Tomasz Skorupa
 Katarzyna Skorupa
 Małgorzata Skorupa
 Małgorzata Skorupa
 Roman Skorupa

Zobacz też 
 skorupka  - budowa jaja ptasiego i gadziego